Urbino (stad), een stad in Italië
 hertogdom Urbino, een hertogdom uit de Renaissance met Urbino als hoofdstad

zie ook:
 Universiteit van Urbino